Бумер — російський художній фільм.
 Бумер 2 — російський художній фільм.
 Бумер — російська група, яка виконує пісні у стилі російського шансону.
 Бумер — жаргонна назва автомобілів фірми BMW.
Ок, Бумер — мовне кліше, інтернет-мем.